Wrap či WRAP může být:

 Wrap (pokrm)
 WRAP – počítačová platforma společnosti PC Engines (předchůdce ALIX)

 související
 Key Wrap – kryptografický koncept